es un personaje ficticio, un armadillo antropomórfico de la serie Sonic the Hedgehog. Fue uno de los diseños que se convertiría en la mascota de SEGA, después de Alex Kidd. Más tarde, cuando se eligió al nuevo personaje y mascota Sonic, rediseñaron a Mighty y lo agregaron como un personaje secundario de la serie.

Apareció por primera vez en el juego Knuckles' Chaotix, aunque en realidad su primera aparición fue en SegaSonic the Hedgehog (sólo mencionado). Reaparece en Sonic Mania, más tarde en Sonic Mania Plus añadido como personaje jugable con Ray the Flying Squirrel. Si bien la mayoría de los fanáticos creen que Mighty es miembro de Chaotix, no está de acuerdo con la guía del juego Knuckles' Chaotix.

Mighty es el amigo más cercano y antiguo de Sonic y Ray. Espio the Chameleon, uno de los miembros de Chaotix, es su amigo pero también su rival.

Mighty no aparece en la serie Sonic X.

Personalidad 
Es un pacifista que usa su fuerza y ​​habilidades de combate solo cuando no hay otra opción. Le encanta viajar, y su sueño es visitar todos los lugares del mundo. Según el manual del juego japonés Knuckles' Chaotix, le gusta la naturaleza y odia la violencia.

Apariciones 
 SegaSonic the Hedgehog
 Gale Racer (aparición única)
 Knuckles' Chaotix
 Sonic Jam (aparición única)
 Sonic Gems Collection (aparición única)
 Sonic Generations (aparición única)

Relaciones

Aliados 
 Chaotix:
 Espio the Chameleon
 Charmy Bee
 Vector the Crocodile
 Ray the Flying Squirrel
 Sonic the Hedgehog
 Knuckles the Echidna

Enemigos 
 Doctor Eggman
 Shadow the Hedgehog
 Metal Sonic

Referencias 

Personajes de Sonic the Hedgehog
Pacifistas ficticios
Personajes ficticios